El Príncipe Rodolfo Kinsky de Wchinitz y Tettau (; 30 de marzo de 1802 - 27 de enero de 1836) fue el 6º Príncipe de Kinsky de Wchinitz y Tettau.

Primeros años 
Rodolfo nació en Praga, Reino de Bohemia, era el hijo mayor del príncipe Fernando Kinsky de Wchinitz y Tettau y de la baronesa María Carlota Carolina de Kerpen. Se convirtió en príncipe a la edad de 9 años, a la muerte de su padre en 1812.

Matrimonio y familia 
Rodolfo contrajo matrimonio el 12 de mayo de 1825 en Praga con la Condesa Guillermina Isabel de Colloredo-Mannsfeld (1804-1871), única hija del Conde Jerónimo de Colloredo-Mannsfeld y de su esposa, la Condesa Guillermina de Waldstein.

Tuvieron tres hijos:
Condesa María Carolina Kinsky de Wchinitz y Tettau (22 de septiembre de 1832 - 29 de diciembre de 1904), desposó en 1850 a Teodoro, Graf von Thun und Hohenstein; tuvieron descendencia.
Príncipe Fernando Buenaventura Kinsky de Wchinitz y Tettau (22 de octubre de 1834 - 2 de enero de 1904), desposó en 1856 a la Princesa María Josefa de Liechtenstein; tuvieron descendencia.
Condesa Rodolfina Carolina Kinsky de Wchinitz y Tettau (26 de junio de 1836 - 25 de noviembre de 1899), desposó en 1857 al Conde Francisco Alejandro Ernesto Noyel de Bellegarde; tuvieron descendencia.

La Roca Rodolfo en la Suiza bohemia en Jetřichovice es nombrada en su honor. Fue el propietario del Castillo de Choceň desde 1824 hasta su muerte en 1836. Fue sucedido por su único hijo Fernando Bonaventura.

Ancestros

Referencias 
Almanach de Gotha, Reference: 1874 150
Genealogisches Handbuch des Adels, Fürstliche Häuser, Reference:

Kinsky
Nacidos en Praga
Fallecidos en Linz